Claire Morin est un nom porté notamment par :
 Claire Morin, médecin français ;
 Claire Morin (1964-), juriste française ;